Mina canta Napoli è una raccolta di 20 brani di artisti vari intitolata Canta Napoli - 20 successi, pubblicata dall'etichetta discografica Italdisc su LP (catalogo Z 30-6) nel gennaio del 1966.

Il disco 
Contiene 8 canzoni dal repertorio napoletano inciso da Mina per la Italdisc, oltre a 12 brani, sempre in napoletano, di altri artisti.

Nella discografia sul sito ufficiale è considerato a tutti gli effetti un album e intitolato Mina canta Napoli. Sono inoltre omessi tutti i dati delle tracce che NON riguardano la cantante.

Si tratta dell'ultimo disco prodotto da Italdisc per Mina.

Tutti i brani di Mina presenti erano già stati pubblicati su 45 giri o su Extended play. Poiché gli EP non sono considerati album, eccetto Na sera 'e maggio e Sciummo, le altre canzoni sono inedite su album.

Lassame / Let Me Go, ha doppio titolo perché prevede una prima parte del testo in napoletano e una seconda in inglese; inoltre esiste soltanto in questa versione.

Tracce 
Lato A

Lato B

Note

Collegamenti esterni